Il doppio del Texas Tennis Open 2012 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2012.
Le detentrici del titolo erano Alberta Brianti e Sorana Cîrstea ma hanno deciso di non partecipare a questa edizione del torneo.

Le vincitrici del torneo sono Marina Eraković e Heather Watson che hanno battuto per 6-3, 6-0 Līga Dekmeijere e Irina Falconi.

Teste di serie

  Iveta Benešová /  Barbora Záhlavová-Strýcová (semifinale)
  Irina-Camelia Begu /  Alizé Cornet (quarti di finale)

  Jarmila Gajdošová /  Klára Zakopalová (quarti di finale)
  Marina Eraković /  Heather Watson (campionesse)

Tabellone

Tabellone

Collegamenti esterni
 

Texas Open 2012
WTA Tour 2012